Fechner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl-A. Fechner (född 1952), tysk filmproducent
 Christian Fechner (1944–2008), fransk filmproducent
 Gino Fechner (född 1997), tysk fotbollsspelare
 Gustav Fechner (1801–1887), tysk fysiker och filosof
 Harry Fechner (född 1950),, tysk fotbollsspelare
 Johannes Fechner (född 1965), tysk politiker
 Max Fechner (1892–1973), östtysk politiker
 Robert Fechner (1876–1939), amerikansk fackföreningsman
 Sebastian Fechner (född 1983), polsk fotbollsspelare

Se även 
 Fechner, en månkrater
 11041 Fechner, en asteroid upptäckt 1989

Tyska efternamn